Kreuzungsplan steht für:
 Sicherung von Zugfahrten#Fahren nach Kreuzungsplan
 Plan eines Züchters zur Kreuzung von Pflanzen oder Verpaarung von Tieren, siehe Zucht